Silence in the Snow — седьмой студийный альбом группы Trivium. Дата выхода на физическом носителе 2 октября 2015 года.

При записи этого альбома группа полностью отказалась от использования экстрим-вокала. Причиной этого послужил фестиваль Rock On The Range 2014 года, на котором Мэтт сорвал голос. Врачи ему сказали, что возможно, он больше не сможет петь экстрим-вокалом. Перед выходом альбома группа выпустила три сингла с новой пластинки. 30 июля 2015 года вышел первый сингл «Silence in the Snow», а также клип на эту композицию. 13 августа вышел второй сингл «Blind Leading the Blind». 26 августа выходит третий сингл с грядущего альбома под названием «Until the World Goes Cold». Это первый альбом с новым участником группы Мэтом Мадиро в качестве ударника. За неделю до выхода, 25 сентября 2015 года, альбом был целиком презентован на радио Octane, при участии Хифи, Болье и Греголетто.

Список композиций

Участники записи 
 Мэтью Хифи — вокал, гитара;
 Кори Бьёлье — гитара
 Паоло Греголетто — бас-гитара, бэк-вокал;
 Мэт Мадиро — ударные, перкуссия

Чарты

Примечания

Ссылки 

Альбомы Trivium
Альбомы альтернативного метала
Альбомы Roadrunner Records